siły specjalne
 Czerwone berety (film)
 Bordowe Berety – powietrznodesantowy związek taktyczny Sił Zbrojnych PRL
 Czerwone Berety – potoczna nazwa żołnierzy polskich wojsk powietrznodesantowych po II wojnie światowej.

Zobacz też 
 Berety w Wojsku Polskim